Spojení písmen N a C může mít různé významy:

NC 
 Nová Kaledonie, kód ISO 3166-2 
 numerical control, číslicové ovládání strojů (zejména obráběcích strojů)
 North Carolina (Severní Karolína), stát USA  
 nitrocelulóza
 Norton Commander, správce počítačových souborů
 no comment, bez komentáře, viz např. Seznam zkratek v online diskusích 
 no connection, není spojení, v elektronice/elektrotechnice 
 normally closed, normálně sepnutý, rozpínací kontakt (relé, spínače…) 
 Nobelova cena
 Night Cup, noční turnaj
 nitrocelulóza, chemická sloučenina
 nákupní centrum

nC 
 nanocoulomb, jednotka elektrického náboje v soustavě SI

.nc 
.nc, Nová Kaledonie, – internetová doména nejvyššího řádu

nc 
nc – příkaz pro počítačový program Netcat.

Zkratky
Značky